Лос Аликантес има више значења:

 Лос Аликантес (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Аликантес (Ла Круз), насеље у савезној држави Чивава у Мексику